Řecká jezera (řecky jezero - λίμνη). Tabulka obsahuje přehled jezer v Řecku s plochou přes 5 km². Přehradní nádrže jsou uvedeny kurzívou a nejsou zahrnuty do pořadí.

Tabulka jezer

Reference

Externí odkazy 
 

 
Řecká
 
Řecko
Jezera